26-й чемпионат мира по академической гребле прошёл с 5 по 11 августа 1996 года в британском Мотеруэлле.

Призёры

Распределение наград

Призёры от России 
 четвёрка с рулевым (мужчины) - Владимир Андреев, Владимир Литвинцев, Геннадий Мулица, Евгений Овчаров, Алексей Митиенко.

Чемпионаты мира в Великобритании
Август 1996 года